Wielandbrunnen bezeichnet:
 Wielandbrunnen (Ulm), Brunnen in Ulm 
 Wielandbrunnen (Weimar), Brunnen in Weimar